Kuleba ist der Familienname von: 

 Dmytro Kuleba (* 1981), ukrainischer Diplomat und Politiker
  Iwan Kuleba (* 1953), ukrainischer Diplomat und Politiker